Мари́я Серге́евна Коры́тцева (родилась 25 мая 1985 года в Киеве, СССР) — украинская теннисистка.
 Победительница 6 турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Мария родилась в семье художника Елены Челноковой и физика Сергея Корытцева. Также у неё есть сестра Анастасия.

Родители привели дочь в теннис в 6 лет, а мама до сих пор числится тренером.

Любимое покрытие — грунт, любимый удар — форхенд.

Корытцева владеет русским, украинским и английским языками.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (13)

Победы (6)

Поражения (7)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (10)

Победы (6)

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (29)

Победы (19)

Поражения (10)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Украины
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Зал славы украинского тенниса